2 miejscowości w Polsce: 
 Raczyny – wieś w woj. mazowieckim, w pow. siedleckim, w gminie Przesmyki 
 Raczyny – wieś w woj. mazowieckim, w pow. żuromińskim, w gminie Żuromin